Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл в Центре конькобежного спорта Московской области в Коломне с 24 по 25 января 2009 года. Этап Кубка мира в Коломне был назван ИСУ лучшим по организации.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин 

суббота
Стартовая жеребьёвка

Результаты забегов в дивизионе А

Итоги выступлений в дивизионе Б

воскресение
Стартовая жеребьёвка

Результаты забегов в дивизионе А

Итоги выступлений в дивизионе Б

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Коломне